

Patronymes  
 Bodo-Éléazar, (814 - 876), diacre et confesseur de Louis le Pieux, se convertit au judaïsme
 Eugeniusz Bodo (1899 - 1943), acteur, réalisateur et producteur polonais

Toponymes  
 Bodø, une commune de Norvège
 Bodo, hameau (hamlet) de Provost No 52, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Bodo, localité du département de Didiévi en Côte d'Ivoire.
 Bodo, localité du département de Tiassalé en Côte d'Ivoire.
 Bodo, ville et chef-lieu du département du Kouh-Est au Tchad.
 Bodo, une localité du Cameroun dans la commune de Fotokol, à proximité du village de Magam.
 Bodo, un canton ou une localité du Cameroun dans la commune de Makary.

Divers 
 Bodo, groupe ethnique de l'état de l'Assam en Inde parlant :
 le bodo, langue indienne
 Bodo, série biographique polonaise diffusée en 
 Bodo, chanteuse d'origine malgache
 Homme de Bodo d’Ar, un des fossiles principaux de l’espèce Homo rhodesiensis.

Homonymie de toponyme